Асаре:

 Асаре — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Асаре — населённый пункт в Акнистском крае Латвии.

 Асаре, Айзек (род. 1974) — ганский футболист.
 Асаре, Нана (род. 1986) — ганский футболист, полузащитник клуба «Гент» и сборной Ганы.

См. также 
 Асари